Рогачёвский переулок — переулок, расположенный в Северном административном округе города Москвы на территории Бескудниковского района.

История 
Переулок носит своё название с 3 декабря 1966 года. Оно дано по подмосковному селу Рогачёво в память о сражениях, происходивших там в годы Великой Отечественной войны.

Расположение 
Рогачёвский переулок начинается от парка имени Святослава Фёдорова на Селигерской улице и проходит до Бескудниковского бульвара.

К этому переулку относится несколько жилых домов и административных зданий, а также детская поликлиника № 15 филиал № 2.

Транспорт 
На Бескудниковском бульваре имеется остановка «Рогачёвский переулок» (автобусы № м10 (м 40), м10п (м40 п), 114, 154, 167)

Метро 
 Станция метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии — в 400 м на юго-запад.

Примечания 

Переулки Москвы